Johann Eschenburg ist der Name folgender Personen:

* Johann Daniel Eschenburg (1809–1884), deutscher Politiker, Senator in Lübeck
 Johann Georg Eschenburg (1844–1936), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Johann Hermann Eschenburg (1844–1920), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck
 Johann Joachim Eschenburg (1743–1820), deutscher Literaturhistoriker